Sandra Cecchini ha battuto in finale Sabrina Goleš 6-2, 7-5.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Taranto Open 1984